Gmina Farmington – gmina w Stanach Zjednoczonych, w stanie Ohio, w hrabstwie Trumbull
 Gmina Farmington – gmina w USA, w stanie Iowa, w hrabstwie Cedar